Tomistoma cairense — вимерлий вид гавіалоїдних крокодилів лютетського періоду еоценової ери. Він жив у Північно-Східній Африці, особливо в Єгипті. Залишки T. cairense були знайдені в формації Мокаттам в Мокаттамі, Єгипет. У Tomistoma cairense не було верхньощелепного відростка в слізній залозі, тоді як у всіх сучасних крокодилів є.

Примітки 

Фауна еоцену